Birkeland kan syfta på:

Geografi
 Birkeland – en tätort i Norge

Personer
 Anders Birkeland
 Johanna Birkeland
Harris Birkeland
 Kristian Birkeland
 Michael Birkeland
 Richard Birkeland
 Thøger Birkeland
 Turid Birkeland

Se även 
 Birkaland